Соревнования по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 1 и 2 августа 2021 года на арене «Макухари Мессе». В этом весе приняли участие 16 спортсменов из 16 национальных федераций.

В этой весовой категории четвёртую Олимпиаду подряд успех праздновал кубинец Михаин Лопес Нуньес. Лопес стал первым мужчиной, выигравшим 4 олимпийских золота в борьбе, а также вторым кубинцем, выигравшим 4 золотые олимпийские медали после фехтовальщика Рамона Фонста.

В финал вышел и завоевал серебряную медаль грузин Якоб Каджая. Бронзовыми призёрами олимпийского турнира стали борцы из Турции Рыза Каяалп и России Сергей Семёнов. Сергей в четвертьфинале уступил грузину Каджае, а затем победив в утешительном поединке финского борца Матти Куосманена в поединке за третье место поборол чилийца Ясмани Акосту.

Призёры

Расписание

Результаты

Поединки

Утешительные поединки

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте ОИ-2020
 Протокол турнира

Борьба на летних Олимпийских играх 2020